Чемпиона́т Росси́и по хокке́ю с ша́йбой разыгрывается с 1996 по настоящее время, в сезонах 1996/97—2007/08 — Суперлига, с сезона 2008/09 — в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). До этого разыгрывались чемпионат СССР по хоккею с шайбой (1946—1991), чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой (1947—1977), чемпионат СНГ (1991—1992) и чемпионат Межнациональной хоккейной лиги (1992—1996).

Межнациональная хоккейная лига, существовавшая в период с 1992 по 1996 года, объединяла команды из бывшего СССР и проводила розыгрыш чемпионата МХЛ и Кубка МХЛ. Чемпион МХЛ приравнивался к победителю чемпионата России по хоккею с шайбой.

С момента образования КХЛ звание чемпиона России получает лучшая российская команда по итогам плей-офф Кубка Гагарина.

В сезоне 2014/15, в качестве эксперимента, чемпионом России становилась лучшая российская команда регулярного чемпионата КХЛ.

Сезон КХЛ 2019/20 был завершён досрочно после четвертьфиналов конференции из-за пандемии коронавируса и Кубок Гагарина остался без своего обладателя. 3 июля 2020 года Федерация хоккея России приняла решение распределить призовые места согласно особому порядку, с учётом достижений команд в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ.

Все чемпионы России 

Примечания:

Наиболее успешные команды 

Примечания:
 Данные приведены с учётом сезона Чемпионата СНГ 1991—1992 годов и сезонов Чемпионата МХЛ 1992—1996 годов. В то же время по данным сайта ФХР, звание первого чемпиона России по хоккею с шайбой разгрывалось в сезоне 1996—1997 годов.

Призеры

Кубок 
Проводился отдельно от сезона по итогам выступления в регулярном чемпионате.

См. также 
 Таблица общего количества медалей во всех чемпионатах
 Кубок СССР по хоккею с шайбой
 Евро-азиатская хоккейная лига
 Призы российского хоккея
 Список лучших снайперов чемпионатов СССР и России по хоккею с шайбой
 Федерация хоккея России
 Российская хоккейная лига
 Профессиональная хоккейная лига

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России по хоккею. hockeyarchives.ru